Йордан Христов може да се отнася за:
 Йордан Христов (1935-2005) – български икономист, член на УС на ФК Янтра и благодетел на спорта в Габрово
 доц. д-р Йордан Христов (учен) (р. 1954) – български учен, преподавател в Химикотехнологичен и металургичен университет – София
 Йордан Христов (футболист) (р. 1984) – български футболист, полузащитник, състезател на Ботев (Пловдив)

Други 
 Йордан Христов (футболен турнир) — ежегоден детско-юношески футболен турнир организиран в памет на Йордан Христов